

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3 
 Zagajów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój 
 Zagajów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kazimierskim, w gminie Czarnocin 
 Zagajów – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Michałów

Zobacz też 
 Kolonia Zagajów